Fennell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1936-2001), écrivain et éditeur britannique
 (1920-1988), producteur de télévision et cinéma britannique
 (né en 1957), joueur anglais de rugby
Dave Fennell (né en 1953), joueur canadien de football canadien
 (1929-2021), essayiste et écrivain irlandais
 (né en 1984), joueur irlandais de football gaélique
Emerald Fennell (né en 1985), actrice et écrivaine britannique
 (1914-2004), chef d'orchestre américain
 (1933-2019), joueur anglais de rugby
, dresseur de chiens anglais
, présentatrice australienne de télévision
John Fennell (né en 1995), lugeur américano-canadien
 (1918-1992), historien britannique de Russie médiévale
Joseph Fennell (1835-1919), prêtre anglican du Haut-Canada
 (né en 1959), musicien américain du groupe Guided by Voices
L. Raymond Fennell (1893-1986), homme politique canadien du Manitoba
, journaliste et critique australien
Nuala Fennell (1935-2009), femme politique et économiste irlandaise
, écrivain et médecin américain
 (né en 1956), homme politique américain du Massachusetts
Susan Fennell (née en 1953), femme politique canadienne en Ontario

 (1920-1992), acteur australien de radio et télévision

Voir aussi

Homonymie de patronyme